In 1996 werd het 38ste Campeonato Brasiliense gespeeld voor clubs uit het Federaal District, waartoe de hoofdstad Brasilia behoort. De competitie, ook wel Candangão genaamd, werd georganiseerd door de FBF en werd gespeeld van 8 maart tot 4 augustus. Guará werd kampioen.

Eerste toernooi
Bij winst kreeg de club drie punten, bij een gelijkspel met doelpunten twee en bij een scoreloos gelijkspel een.

Groepsfase

Degradatietoernooi
Taguatinga en Ceilândia trokken zich na één wedstrijd terug, hun resultaat werd geannuleerd.

Tweede toernooi

Eerste fase

Groep A

 (+2): Gama kreeg twee bonuspunten omdat het het eerste toernooi gewonnen had.

Groep B

 (+1): Botafogo Sobradinho kreeg twee bonuspunten omdat het tweede was geworden in het eerste toernooi.

Tweede fase

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Brasiliense
Brasil